Razpotja (časopis)
Razpotja (knjižna zbirka)

 Publikacije